Le qualificazioni del doppio  dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del doppio del torneo Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1999 prevedevano 4 coppie partecipanti di cui una è entrata nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Tomáš Krupa /  Petr Pála (Qualificati)

 Guillermo Cañas /  Dušan Vemić (primo turno)

Qualificati 
 Tomáš Krupa  /   Petr Pála

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1999
ATP Tour 1999